Mistrzostwa Świata w Pływaniu 2013 – 15. edycja zawodów organizowanych przez Światową Federację Pływacką. Mistrzostwa odbyły się między 19 lipca a 4 sierpnia 2013 roku w Barcelonie.

Wybór gospodarza 
Światowa Federacja Pływacka ogłosiła 4 listopada 2008 roku, że siedem państw będzie ubiegało się o organizację mistrzostw w 2013 roku. Były to:
  Belgrad
  Budapeszt i Balatonfüred
  Dubaj
  Hamburg
  Hongkong
  Madryt
  Moskwa

Do kolejnej fazy wyboru gospodarza przeszły kandydatury Dubaju, Hamburga i Moskwy.

18 lipca 2009 r. organizację przyznano Dubajowi, jednak 15 maja 2010 roku FINA poinformowała, że Dubaj wycofał swoją kandydaturę i wybrany zostanie nowy gospodarz.

Ponowy proces wyboru gospodarza rozpoczął się 22 lipca 2010. Ze złożonych ofert, ostatecznie 5 miast były brane pod uwagę:
  Barcelona
  Hamburg
  Moskwa
  Seul
  Sydney

26 września 2010 r. FINA wybrała Barcelonę na gospodarza. To miasto było już gospodarzem Mistrzostw Świata w Pływaniu 2003.

Obiekty 
Obiekty na których będą odbywały się mistrzostwa były już używane podczas mistrzostw świata w pływaniu w 2003 roku. Są to:
 Palau Sant Jordi (pływanie, pływanie synchroniczne)
 Port Vell (pływanie na otwartym akwenie)
 Piscina Municipal de Montjuïc (skoki do wody)
 Piscines Bernat Picornell (piłka wodna)

Program

Wyniki

Pływanie

Pływanie na otwartym akwenie

Pływanie synchroniczne

Skoki do wody

Skoki z klifów

Piłka wodna

Klasyfikacja medalowa 
Stan końcowy.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 

!